Langemak ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Erichowitsch Langemak (1898–1938), sowjetischer Konstrukteur
 Gregor Langemak (1671–1737), deutscher Theologe und Archivar
 Hugo Langemak (1869–1937), deutscher Vizeadmiral
 Paul Langemak (1835–1926), deutscher Jurist und Politiker
 Paul Langemak (Staatsrat) (1867–1947), deutscher Jurist und Politiker

Langemak steht für:
 Langemak (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond 

Siehe auch:
 Langemark, Ort in Westflandern